Красы (, ), известна как Ахап () в Камбодже и как Касы (, ) в Лаосе —  ночной женский дух из фольклора Юго-Восточной Азии.  Имеет обличье женщины, как правило молодой и красивой, но с ее шеи свисают внутренние органы.

По материалам тайского этнографа Сатира Косет, движение красы с плавающей головой сопровождается огнями, напоминающими люминесцентное свечение. Попытки объяснить происхождение свечения можно объяснить наличием метана в заболоченных районах.  Красы живут в тех же местах, что и краханг, мужской дух тайского фольклора.

красы движется в воздухе над землей, у неё нет нижней части тела. Горло может быть либо только с трахеей или всей шеей. Органы ниже головы обычно включают в себя сердце и желудок с длинным кишечником. Кишечный тракт подчеркивает ненасытный характер духа. 

О красы в Таиланде снят целый ряд хоррор-фильмов, в Камбодже ей посвящён Моя мать — демон (, ) 1980 года, это первый фильм Народной Республики Кампучия, снятый после режима Красных Кхмеров .

Дух красы встречается в мифологии Малайзии, где он называется Penanggalan или Hantu penanggal, а также в Индонезии. Там он имеет много имен: Leyak, Palasik, Selaq Метем, Kuyang, Poppo и Parakang. красы является также частью вьетнамского фольклора. В мифологии Филиппин есть подобный призрак — Мананангал, местный дух, который преследует беременных женщин

Легенды

Происхождение 
В Таиланде существует легенда о красы. В ней рассказывается об одной кхмерской принцессе, которая была сожжена любовником. Незадолго до смерти принцессы волшебница произнесла магическое заклинание, позволяющее телу красы уберечься от огня. Заклинание было мощным, но оно подействовало слишком поздно, когда большая часть тела принцессы была сожжена, за исключением головы и некоторых из её внутренностей. Обугленные останки были прокляты, чтобы продолжать жить в виде духа красы

Есть и другие устные предания, которые говорят, что этот дух был некогда богатой женщиной, которая носила для защиты от солнца длинную черную ленточку вокруг шеи и головы  Эта женщина была одержима злым духом и была проклята.  Другие популярные легенды утверждают, что происхождение духа может объясняться тем, что как-то одна женщина хотела научиться черной магии, но неправильно произнесла заклинание, в результате чего её голова и тело разделились.

Описание в тайском фольклоре 
красы находится под вечным проклятием, что делает его постоянно голодным и всегда активным ночью. Тогда он выходит на охоту, чтобы удовлетворить свою ненасытность, стремясь пить кровь или есть сырое мясо. Он может нападать на скот или курицу в темноте, пить их кровь и есть их внутренние органы. Он может разрывать на куски крупный рогатый скот, например, буйволов, которые умирают в течение ночи. Если крови нет, то красы может есть кал и падаль. Одежду дух оставляет забрызганной кровью или экскрементами утром, ею он якобы вытирает рот. Верующие в духа жители не оставляют одежду сушиться на улице в ночное время.

красы также охотится на беременных женщин до или после родов. Он парит вокруг дома беременной женщины, издавая резкие крики, чтобы внушить страх. Этот дух, как считается, является причиной многих женских заболеваний, в основном в сельской местности во время беременности. В некоторых случаях он может поймать ребенка и использовать свои острые зубы, чтобы сожрать его. Чтобы защитить беременных женщин, родственники разбрасывают колючие ветки вокруг дома. Этот импровизированное колючее заграждение мешает красы причинять страдания беременным.
После родов, родственники должны взять плаценту и унести её далеко, чтобы скрыть от Круасу. Считается, что если плацента похоронена достаточно глубоко, то дух не сможет ее найти.

красы в тайской культуре 

Существует примеры того, как вера в красы на протяжении веков отражалась в тайской культуре:
 Маленький гриб съедается красы.
 О прожорливом человеке, который ест слишком быстро, обычно говорят, что он «ест, как красы», или «прожорлив, как красы».
 Вид грибов, светящийся в темноте и растущий провинции Кхонкэн называется «Гриб красы».
 В провинции Чонбури есть деревня под названием «Нун Крас» (болото красы). Ее название для привлекательности было изменено на «Нун Красэм» (болото счастья).

Научное толкование 
Происхождение красы  объясняется наукой, как видение человеком пламени при загорании газа метана, который выбрасывается из гнилых органических веществ на ферме или в поле.

См. также 
 Тайский фольклор
 Рокурокуби
 Мананангал (филиппинская мифология)

Библиография 
 Chutima Pragatwutisarn (2010) (ชุติมา ประกาศวุฒิสาร), Evil Woman in a Beautiful Body: Femininity and the Crisis of Modernity in Thai Society, Chulalongkorn University.
 Baumann, Benjamin (2013) Tamnan Krasue - Constructing a Khmer Ghost for a Thai Film. in: Kyoto Review of Southeast Asia.

Примечания

Ссылки 
 Tamnan Krasue-Constructing a Khmer Ghost for a Thai Film
 Изображения красы 
Тайская мифология
Лаосская мифология
Камбоджийская мифология